Пярну:

 Пярну — портове місто на південному заході Естонії
 Пярну — річка у Естонії
 Пярну — затока у північної частині Ризької затоки Балтійського моря